Перспекти́ва — может означать:

 Перспектива (иносказательно) — представление предполагаемых событий (Перспективы развития. Бесперспективность).
 Перспектива — различные способы и приёмы изображения объёмных объектов и пространственных отношений на плоскости.
 Перспектива (в геометрии) — способ изображения фигур, основанный на применении центральной проекции.

Организации 
 «Перспектива» — российская организация.
 «Перспектива24» — российская компания.

Культура, искусство, СМИ 
 «Перспектива» — первый частный профессиональный театр в Уфе.
 «Перспектива» — южнорусское религиозно-полемическое (богословское) сочинение XVII века.
 «Перспектива» () — американский фильм 2018 года.

См. также 

  (в архитектуре) — визуальный процесс, основанный на линейной перспективе, которая стремится искусственно дать ощущение глубины.
 Теория перспектив